Бесан може да се односи на:

 Бесан (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Бесан (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Бесан (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Бесан (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона